Ez a lista a Varjúdombi mesék című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái